Дауэрти:

 Дауэрти — остров-призрак в южной части Тихого океана.
 Дауэрти — округ штата Джорджия, США.